Lamberville (Manche)
 Lamberville (Seine-Maritime)